Киприа́н ( в значении «киприот», «уроженец Кипра», от  и латинского суффикса -IANVS) — мужское имя латинского происхождения, церковная форма имени Куприян.

Носители, известные по имени 
 Киприан — митрополит Новгородский XVII века.
 Киприан — митрополит Болгарский.
 Киприан — патриарх Александрийский и всей Африки.

 Киприан Антиохийский (Киприан Никомедийский) — епископ, священномученик
 Киприан Бастийский (Киприан Месопольский, Кирин Бастийский, Кирилл Бастийский) — мученик
 Киприан Валаамский — преподобномученик.
 Киприан Жоховский — архиепископ Полоцкий и митрополит Белой Руси в XVII веке.
 Киприан Зографский (Киприан Афонский) — преподобномученик
 Киприан Иргенский — мученик
 Киприан Кампинеанул — патриарший епископ-викарий Румынской православной церкви.
 Киприан Карфагенский — епископ и богослов, священномученик
 Киприан Коринфский — мученик
 Киприан Московский (Киприан митрополит Киевский, Киприан Киевский) — святитель, митрополит Киевский и всея Руси
 Киприан Никомедийский — мученик
 Киприан Новый (Киприан Константинопольский) — преподобномученик
 Киприан Стороженский (Киприан Сторожевский) — преподобный
 Киприан Суздальский (Киприан Увотский) — юродивый, чудотворец
 Киприан Тропский (Киприан Ярославский) — преподобный
  (475—546) — епископ Тулонский.
 Киприан Устюжский — преподобный
 Киприан — военачальник Юстиниана I.

 Киприан (Бурков) (род. 1957) — Герой Советского Союза (1991), монах мужского монастыря города Кара-Балта Чуйской области Киргизии.
 Киприан (Зернов) — архиепископ Дмитровский.
 Киприан (Казанджиев) (род. 1976) — епископ Болгарской православной церкви, епископ Траянопольский, викарий Врачанской епархии.
 Киприан (Кармазинский) (ум. 1754) — архимандрит Калужского Лаврентьева монастыря Русской православной церкви. 
 Киприан (Керн) (1899—1960) — архимандрит (Западноевропейский Экзархат русской традиции); богослов.
 Киприан (Куцумбас) (1935—2013) — епископ неканонической греческой старостильной юрисдикции «Синод противостоящих», первоиерарх и председатель Синода.
 Киприан (Старорусенников) — архимандрит новгородского Хутынского монастыря, архиепископ Тобольский.
 Киприан (Шнитников) — епископ Сердобольский.

Названия 
 «Киприан и Юстина» — поэма Афинаиды, сохранившаяся в отрывках.
 Церковь Святого Киприана — одна из церквей храма Василия Блаженного.
 Вечеря Киприана (Киприанов пир) — средневековое пародийное произведение.
 Киприановский Успенский монастырь — монастырь, существовавший в Бессарабской губернии.

Примечания